Institute for Advanced Study
 Indicated AirSpeed – prędkość powietrzna statku powietrznego mierzona za pomocą prędkościomierza ciśnieniowego